Weitemeier ist der Familienname folgender Personen:

 Hannah Weitemeier (1942–2013), deutsche Kunsthistorikerin
 Herbert Weitemeier (1935–1998), deutscher Maler
 Ingmar Weitemeier (* 1952), ehemaliger Direktor des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern in Rampe
 Kristof Weitemeier (* 1976), deutscher Schriftsteller, Geburtsname von Kristof Magnusson
 Lisa Weitemeier (* 1990), deutsche Wissenschaftsredakteurin

Siehe auch:

 Weitemeyer